Brann bezeichnet:

 den Fußballverein SK Brann (Norwegen)
 das Warenhaus Brann in der Schweiz

Brann ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Brann (* 1978), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Chris Brann (* 1972), US-amerikanischer Musikproduzent
 Conrad Brann (1925–2014), deutsch-britischer Sprachwissenschaftler
 Hellmut Walter Brann (1903–1978), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Louis J. Brann (1876–1948), US-amerikanischer Politiker und von 1933 bis 1937 Gouverneur von Maine
 Markus Brann (1849–1920; auch Marcus Brann, Markus Mordechai / Mordechaj Brann), jüdischer Geschichtsforscher, Bibliograph und  Theologe
 Paul Brann (1873–1955), deutscher Puppenspieler, Schriftsteller und Schauspieler

Siehe auch:
 Bran (Begriffsklärung)
 Branne